Settele ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Settele (* 1961), deutscher Politiker
 Hanno Settele (* 1964), österreichischer Radio- und Fernseh-Journalist
 Josef Settele (* 1961), deutscher Biologe
 Giuseppe Settele (1770–1841), italienischer Astronom

Settele bezeichnet auch
 Settele Schwäbische Spezialitäten & Feinkost GmbH
 Settele (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Sättele
 Settle